Сталинаул — прежние названия населенных пунктов в России:
 Сталинаул — до 1962 года название села Атланаул Буйнакского района Дагестана.
 Сталинаул — до 1962 год название села Ленинаул Казбековского района Дагестана.
 Сталинаул — с 1944 по 1957 год название села Мескеты Ножай-Юртовского района Чечни.